Dit is een lijst van planetoïden 28901-29000. Voor de volledige lijst zie de lijst van planetoïden.

{| class="wikitable"
! Naam
! Voorlopige naamgeving
! Datum ontdekking
! Ontdekker
|-|-
| (28901) - || 2000 LJ14|| 6 juni 2000 || LINEAR
|-
| (28902) - || 2000 LZ33|| 4 juni 2000 || NEAT
|-
| (28903) - || 2000 LD35|| 1 juni 2000 || NEAT
|-
| (28904) - || 2000 ML || 20 juni 2000 || NEAT
|-
| (28905) - || 2000 MQ || 24 juni 2000 || NEAT
|-
| (28906) - || 2000 MP2 || 24 juni 2000 || NEAT
|-
| (28907) - || 2000 MH3 || 25 juni 2000 || Spacewatch
|-
| (28908) - || 2000 NY6 || 4 juli 2000 || Spacewatch
|-
| (28909) - || 2000 NC10|| 7 juli 2000 || LINEAR
|-
| (28910) - || 2000 NH11|| 10 juli 2000 || P. R. Holvorcem
|-
| (28911) - || 2000 NB16|| 5 juli 2000 || LONEOS
|-
| (28912) - || 2000 NL26|| 4 juli 2000 || LONEOS
|-
| (28913) - || 2000 OT || 23 juli 2000 || J. Broughton
|-
| (28914) - || 2000 OC12|| 23 juli 2000 || LINEAR
|-
| (28915) - || 2000 OU13|| 23 juli 2000 || LINEAR
|-
| (28916) - || 2000 OL35|| 31 juli 2000 || LINEAR
|-
| (28917) - || 2000 QR17|| 24 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (28918) - || 2000 QF21|| 24 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (28919) - || 2000 QP27|| 24 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (28920) - || 2000 QC91|| 25 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (28921) - || 2000 QZ122|| 25 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (28922) - || 2000 QK132|| 26 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (28923) - || 2000 QJ161|| 31 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (28924) - || 2000 QD205|| 31 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (28925) - || 2000 QY205|| 31 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (28926) - || 2000 QE231|| 20 augustus 2000 || LONEOS
|-
| (28927) - || 2000 RA6 || 1 september 2000 || LINEAR
|-
| (28928) - || 2000 RY12|| 1 september 2000 || LINEAR
|-
| (28929) - || 2000 RU13|| 1 september 2000 || LINEAR
|-
| (28930) - || 2000 RA31|| 1 september 2000 || LINEAR
|-
| (28931) - || 2000 RU54|| 3 september 2000 || LINEAR
|-
| (28932) - || 2000 RY102|| 5 september 2000 || LONEOS
|-
| (28933) - || 2000 SZ22|| 25 september 2000 || K. Korlević
|-
| (28934) - || 2000 SB113|| 24 september 2000 || LINEAR
|-
| (28935) - || 2000 SH123|| 24 september 2000 || LINEAR
|-
| (28936) - || 2000 SF139|| 23 september 2000 || LINEAR
|-
| (28937) - || 2000 SM162|| 21 september 2000 || NEAT
|-
| (28938) - || 2000 SR311|| 27 september 2000 || LINEAR
|-
| (28939) - || 2000 TO33|| 4 oktober 2000 || LINEAR
|-
| (28940) - || 2000 UD1 || 22 oktober 2000 || K. Korlević
|-
| (28941) - || 2000 UH8 || 24 oktober 2000 || LINEAR
|-
| (28942) - || 2000 UJ14|| 24 oktober 2000 || LINEAR
|-
| (28943) - || 2000 UF51|| 24 oktober 2000 || LINEAR
|-
| (28944) - || 2000 UA70|| 25 oktober 2000 || LINEAR
|-
| (28945) - || 2000 UA79|| 24 oktober 2000 || LINEAR
|-
| (28946) - || 2000 VW56|| 3 november 2000 || LINEAR
|-
| (28947) - || 2000 WH12|| 22 november 2000 || NEAT
|-
| (28948) - || 2000 WJ34|| 20 november 2000 || LINEAR
|-
| (28949) - || 2000 WV100|| 21 november 2000 || LINEAR
|-
| (28950) - || 2000 WF133|| 19 november 2000 || LINEAR
|-
| (28951) - || 2000 WA149|| 29 november 2000 || NEAT
|-
| (28952) - || 2000 YG35|| 30 december 2000 || LINEAR
|-
| (28953) - || 2000 YL37|| 30 december 2000 || LINEAR
|-
| (28954) - || 2000 YA41|| 30 december 2000 || LINEAR
|-
| (28955) - || 2000 YZ58|| 30 december 2000 || LINEAR
|-
| (28956) - || 2001 AA45|| 15 januari 2001 || T. Kobayashi
|-
| (28957) - || 2001 BE50|| 21 januari 2001 || LINEAR
|-
| (28958) - || 2001 CQ42|| 13 februari 2001 || LINEAR
|-
| (28959) - || 2001 DL74|| 19 februari 2001 || LINEAR
|-
| (28960) - || 2001 DZ81|| 22 februari 2001 || Spacewatch
|-
| (28961) - || 2001 FO64|| 19 maart 2001 || LINEAR
|-
| (28962) - || 2001 FL117|| 19 maart 2001 || LINEAR
|-
| (28963) - || 2001 FY121|| 29 maart 2001 || W. K. Y. Yeung
|-
| (28964) - || 2001 FG122|| 23 maart 2001 || LONEOS
|-
| (28965) - || 2001 FF162|| 30 maart 2001 || NEAT
|-
| (28966) - || 2001 HS24|| 26 april 2001 || W. K. Y. Yeung
|-
| (28967) - || 2001 HK34|| 27 april 2001 || LINEAR
|-
| (28968) - || 2001 HT36|| 29 april 2001 || LINEAR
|-
| (28969) - || 2001 HM57|| 25 april 2001 || LONEOS
|-
| (28970) - || 2001 JJ4 || 15 mei 2001 || NEAT
|-
| (28971) - || 2001 KM28|| 18 mei 2001 || LINEAR
|-
| (28972) - || 2001 KV38|| 22 mei 2001 || LINEAR
|-
| (28973) - || 2001 KN42|| 21 mei 2001 || LINEAR
|-
| (28974) - || 2001 KW59|| 26 mei 2001 || LINEAR
|-
| (28975) - || 2001 KR69|| 22 mei 2001 || LONEOS
|-
| (28976) - || 2001 KN73|| 24 mei 2001 || LONEOS
|-
| (28977) - || 2001 KP73|| 24 mei 2001 || LINEAR
|-
| (28978) Ixion || 2001 KX6|| 22 mei 2001 || Deep Ecliptic Survey
|-
| (28979) - || 2001 LW || 13 juni 2001 || LINEAR
|-
| (28980) - || 2001 LS1 || 15 juni 2001 || W. K. Y. Yeung
|-
| (28981) - || 2001 LY3 || 13 juni 2001 || LINEAR
|-
| (28982) - || 2001 LJ17|| 15 juni 2001 || LINEAR
|-
| (28983) - || 2001 LK19|| 15 juni 2001 || LINEAR
|-
| (28984) - || 2001 MS2 || 16 juni 2001 || NEAT
|-
| (28985) - || 2001 MP5 || 17 juni 2001 || NEAT
|-
| (28986) - || 2001 MG13|| 23 juni 2001 || NEAT
|-
| (28987) - || 2001 MP14|| 28 juni 2001 || LONEOS
|-
| (28988) - || 2001 MS23|| 27 juni 2001 || NEAT
|-
| (28989) - || 2001 MZ24|| 16 juni 2001 || LONEOS
|-
| (28990) - || 2001 ML27|| 20 juni 2001 || LONEOS
|-
| (28991) - || 2001 MU27|| 21 juni 2001 || LINEAR
|-
| (28992) - || 2001 MW28|| 27 juni 2001 || LONEOS
|-
| (28993) - || 2001 NA6 || 13 juli 2001 || NEAT
|-
| (28994) - || 2001 OO8 || 17 juli 2001 || LONEOS
|-
| (28995) - || 2001 OF46|| 16 juli 2001 || LONEOS
|-
| (28996) - || 2001 OL51|| 21 juli 2001 || NEAT
|-
| (28997) - || 2020 P-L || 24 september 1960 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (28998) - || 2184 P-L || 24 september 1960 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (28999) - || 2505 P-L || 24 september 1960 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (29000) - || 2607 P-L || 24 september 1960 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels|}

Planetoïdenlijsten